Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1965 rozegrano w dniach 22 czerwca – 2 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 John Newcombe /  Tony Roche -  Ken Fletcher /  Bob Hewitt 7–5, 6–3, 6–4

Gra podwójna kobiet 
 Maria Bueno /  Billie Jean King -  Françoise Durr /  Janine Lieffrig 6–2, 7–5

Gra mieszana 
 Margaret Smith Court  /  Ken Fletcher -  Judy Tegart-Dalton /  Tony Roche 12–10, 6–3

Wimbledon według lat
1965 w tenisie ziemnym
1965 w Wielkiej Brytanii